Everything Is Love — первый совместный студийный альбом американской певицы Бейонсе и её супруга Jay-Z, и выпущенный под именем группы The Carters. Релиз прошёл 16 июня 2018 года, одновременно с лид-синглом «Apeshit». Everything Is Love получил положительные отзывы критиков и сразу дебютировал на втором месте в американском хит-параде Billboard 200 и на № 1 в Top R&B/Hip-Hop Albums.

Предыстория 
Планы выпуска совместного альбома Бейонсе и её супруга были анонсированы Jay-Z во время интервью газете The New York Times в 2017 году, когда он сказал, что они использовали «art almost like a therapy session» создавая новую музыку. Однако, потом они оба работали над своими альбомами 4:44 и Lemonade. Слухи о совместном проекте начали появляться в марте 2018 года, когда пара объявила о своем концертном туре On the Run II Tour.

Обложка альбома 
Для художественного оформления обложки альбома выбран один из кадров из музыкального видео
для сингла «Apeshit». На ней изображены два танцовщика из группы Бейонсе (темнокожие девушка Jasmine Harper и парень Nicholas $lick Stewart) в Лувре в Париже на фоне картины Леонардо Да Винчи «Мона Лиза» (Джоконда).

Отзывы критиков 

Альбом получил положительные и, даже, восторженные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий:, The New York Times, Us Weekly, The Guardian, The Daily Telegraph, Variety, The Times, Pitchfork, Exclaim!.

Коммерческий успех 
Everything Is Love дебютировал на позиции № 2 в американском хит-параде Billboard 200 позади альбома Youngblood группы 5 Seconds of Summer, с тиражом 123,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 70,000 истинных альбомных продаж. Диск стал первым для Бейонсе не попавшим сразу на первое место Billboard 200 впервые после её дебютного альбома, и также первым "пролётом" для Jay-Z после его диска In My Lifetime, Vol. 1. Альбом дебютировал в чарте после менее чем 6 полных дней активности в сервисе Tidal, и 4 дней активности во всех других цифровых ритейлерах и стриминговых службах.
Одновременно альбом дебютировал на позиции № 1 в хип-хоп-чарте Top R&B/Hip-Hop Albums.
Во вторую неделю релиза альбом съехал на 4-е место Billboard 200 с тиражом 59,000 альбомных эквивалентных единиц.

Синглы 
Сразу пять треков с альбома вошли в Hot 100 одновременно: «Apes**t» (дебютировал на позиции № 13); «Boss» (№ 77), «Summer» (№ 84), «Nice» (№ 95) и «Friends» (№ 99). Для Бейонсе и JAY-Z это 59-е и 97-е сольные попадания в Hot 100, соответственно. Включая 8 совместных треков в Hot 100, самый известный из них сингл «Crazy in Love» (8 недель № 1 в 2003).
Альбом включает 9 треков.

Список композиций 
По данным с официального сайта Бейонсе, сервиса Tidal и цифрового буклета альбома

Notes
  сопродюсер
  дополнительный продюсер
  продюсер по вокалу

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бейонсе
Альбомы на английском языке
Премия «Грэмми» за лучший альбом в жанре современной городской музыки
Альбомы, спродюсированные Illmind
Альбомы-сюрпризы